Il doppio del torneo di tennis Milan Indoor 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Neil Broad e David Macpherson che hanno battuto in finale Sergio Casal e Emilio Sánchez 5-7, 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (finale)
 John Fitzgerald /  John McEnroe (primo turno)

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 1992
ATP Tour 1992